Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (francès), cadena de televisió de Luxemburg, antecessora de RTL Group
 Central Limit Theorem (anglès), per a teorema del límit central, un concepte de la teoria de la probabilitat
 Chief Lighting Technician (anglès) per a responsable de la il·luminació en una producció audiovisual
 Communicative Language Teaching, anglès per a Mètode d'Ensenyament Comunicatiu de Llengües
 Cult Energy Pro Cycling, codi de la Unió Ciclista Internacional un equip de ciclisme professional de Dinamarca
 Aeroport Internacional de Charlotte/Douglas', codi IATA de l'aeroport de Charlotte als Estats Units
 Cross-laminated timber'' (anglès) per a fusta laminada encreuada (FLX)